Хендрик-Жозеф Антониссен (; 9 июня 1737, Антверпен — 4 апреля 1794, там же) — фламандский живописец-пейзажист, анималист, . Член Антверпенской гильдии Святого Луки.

Биография 
В 1752—1753 годах обучался в студии Бальтазара Бешея, три года спустя стал членом Антверпенской гильдии Святого Луки, деканом которой он был дважды.

Специализировался на пейзажах и изображении домашних животных.

Его работы, в основном, находятся в частных коллекциях в Европе. В галерее Штадель во Франкфурте находится его «Пейзаж с животными», подписанный и датированный 1792 годом. У него было много учеников, в том числе Бальтазар Поль Оммеганк.

Примечания

Ссылки 
 Bryan’s Dictionary of Painters and Engravers (A-K). Vol. I (3rd ed.). London: George Bell & Sons. «Antonissen, Henricus Josephus»

Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники-анималисты Нидерландов